Basedow:
 Johann Bernhard Basedow (1723, Hamburgo – 1790, Magdeburgo), un pedagogo alemán
 Karl Adolph von Basedow (1799–1854) médico alemán.
 La enfermedad de Graves Basedow, una tiroiditis autoinmune de etiología desconocida
 Basedow (Alemania), municipio de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemania.